Kilindi – circoscrizione rurale della Tanzania  nel distretto di Kilind
 Kilindi – circoscrizione rurale della Tanzania  nel distretto di Chake Chake
 Kilindi – circoscrizione rurale della Tanzania  nel distretto di Kaskazini A